Turton ist der Familienname folgender Personen:

 Chad Robert Turton (* 1974), Musiker (Nickelback), besser bekannt als Chad Kroeger
 Henry Turton (1832–1881), britischer Schachkomponist
 Robin Turton, Baron Tranmire (1903–1994), britischer Politiker
 Rosie Turton (* 1992/93), britische Jazzmusikerin
 Thomas Turton (1780–1864), englischer Mathematiker und anglikanischer Theologe sowie Bischof von Ely
 William Turton (1762–1835), britischer Naturforscher

Turton ist der Name folgender Orte:

 Turton (South Dakota), Gemeinde in den USA
 Turton (Südafrika), ein Ort in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal

Turton ist außerdem
 ein Manöver in der Schachkomposition, das Henry Turton zugeschrieben wird, siehe Henry Turton#Das Turton-Thema